Miejscowości w USA:
 Littlefield – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Mohave
 Littlefield – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Lamb
Gminy w USA:
 Littlefield (ang. Littlefield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Emmet